Навкруги — третя студійна робота гурту «Skinhate».

Список композицій

Джерела 
 «Навкруги» на офсайті
 «Навкруги» на Discogs 
 Тексти пісень 

Альбоми Skinhate
Альбоми українських виконавців